Coleraine – miasto w Irlandii Północnej
 Coleraine – dawne hrabstwo irlandzkie
 Coleraine – miasto w USA
 Coleraine – miasto w Australii